Nach dem Universalgelehrten und Künstler Leonardo da Vinci (1452–1519) sind folgende Schulen benannt:

 Leonardo-da-Vinci-Gymnasium (Berlin)
 Leonardo-da-Vinci-Gymnasium Köln-Nippes
 Leonardo da Vinci Deutsch-Italienische Schule München
 Leonardo da Vinci Campus in Nauen
 Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule Potsdam
 Leonardo-da-Vinci-Gymnasium in Augsburg (2008–2012)

 
Leonardo Da Vinci